Beautiful Day – singolo degli U2 del 2000
 A Beautiful Day – album dal vivo di Andrew Hill del 2002
 Beautiful Day – singolo di Scott Weiland del 2007
 Beautiful Day – album di Vassy del 2012
 Beautiful Day – singolo dei Lead del 2017

Pagine correlate 
 Beautiful Days
 It's a Beautiful Day